Il singolare del Japan Women's Open Tennis 2014 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2014.

Samantha Stosur era la detentrice del titolo ed è riuscita a difenderlo superando in finale Zarina Dijas per 7-67, 6-3.

Teste di serie

  Samantha Stosur (campionessa)
  Madison Keys (quarti di finale, ritirata)
  Elina Svitolina (semifinale)
  Coco Vandeweghe (secondo turno)

  Zarina Dijas (finale)
  Heather Watson (secondo turno)
  Christina McHale (primo turno)
  Lauren Davis (quarti di finale)

Wildcard 

  Risa Ozaki (primo turno)
  Naomi Ōsaka (secondo turno)

  Kristina Mladenovic (primo turno)

Qualificate 

  Hiroko Kuwata (primo turno)
  Chan Yung-jan (primo turno)

  Ana Bogdan (primo turno)
  Shūko Aoyama (secondo turno)

Lucky Loser
  Miharu Imanishi (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

WTA Tour 2014
Japan Women's Open Tennis 2014